Hochkogel kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Hochkogel (bergstopp i Österrike, Oberösterreich, Politischer Bezirk Gmunden, lat 47,73, long 13,78), 
 Hochkogel (berg i Österrike, Steiermark, Politischer Bezirk Leoben), 

Robotskapade Österrikeförgreningar